Muhammad I Abu al-Abbas – władca z dynastii Aghlabidów (841-856)
 Muhammad I – emir Kordowy (852-886)
 Kutb ad-Din Muhammad I – władca Imperium Chorezmijskiego (1098-1128)
 Muhammad I – emir Grenady (1232-1273)
 Muhammad I – szejk z dynastii Marynidów (1240-1244)
 Muhammad I al-Mustansir – władca hafsydzki (1249-1277)
 Muhammad I – sułtan Kanem-Bornu (1327–1329)
 Muhammad I Ture – władca państwa Songhaj (1493-1528) 
 Abu Abdullah Muhammad I al-Kaim (1509-1517) – szejk z dynastii Saadytów
 Muhammad I as-Saghir – z dynastii Alawitów, syn Muhammada z Tafilalt, zbuntowany przeciw władzy Mulaja Ismaila
 Muhammad I – bej Tunisu z dynastii Husajnidów (1756 – 1759)

Zobacz też: Mehmed I, Mahmud I